

Patronyme 
Perov (masculin ; ) ou Perova (féminin ; ), également Peroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Perov (1955-), cycliste soviétique
 Ksenia Perova (1989-), archère russe
 Vassili Perov (1834-1882), peintre russe

Patronyme russe